Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, che ha deciso però di non difenderlo per partecipare alla Hopman Cup 2014. Il titolo è stato vinto da Ana Ivanović che ha battuto in finale Venus Williams per 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

  Roberta Vinci (primo turno)
  Ana Ivanović (campionessa)
  Kirsten Flipkens (semifinale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

  Jamie Hampton (semifinale, ritirata)
  Lucie Šafářová (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Karin Knapp (primo turno)

Qualificate 

 Kristýna Plíšková (secondo turno)
 Sharon Fichman (secondo turno)

 Anett Kontaveit (primo turno)
 Sachie Ishizu (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2014
WTA Tour 2014